Ulrich Herman Huber (1727-1767), vroedschap en burgemeester van Leeuwarden
Ulrich Herman Huber (1842-1917), Nederlands politicus